Узловая может означать:

Тульская область 
 Узловая — город в Тульской области России, административный центр Узловского района.
 Узловая (особая экономическая зона) в Тульской области.

Чукотский автономный округ 
 Узловая — гора, южнее хр. Корякский, левобережье р. Эрнэйваам, координаты 62°41' с. ш. 173°12' в. д., код ГКГН 786567
 Узловая — гора, в северо-западной части Раучуанского хребта, координаты 68°39' с. ш. 167°22' в. д., код ГКГН 158149
 Узловая — гора, северо-западнее Анюйского хребта в Сухаринском кряже, координаты 69°02' с. ш. 162°39' в. д., код ГКГН 158111
 Узловая — река, левый приток р. Левая Чимчемимыль, координаты 66°17' с. ш. 167°02' в. д., код ГКГН 557618
 Узловая — гора, на юго-западе Анадырского плоскогорья, восточнее г. Рассыпная, координаты 66°15' с. ш. 171°39' в. д., код ГКГН 599119
 Узловая — гора, хр. Пэкульней, координаты 67°07' с. ш. 176°35' в. д., код ГКГН 785243
 Узловая — гора, в левобережье р. Погынден, координаты 68°35' с. ш. 165°02' в. д., код ГКГН 555279

См. также 
 Узловая точка
 Червлённая-Узловая
 Узловой
 Узловое
 Предузловая
 Узловая площадь
 Узловая I
 Узловая II
 Узловая III
 Узловая станция